Маслёнок () — род трубчатых съедобных грибов семейства Болетовые (). Своё название получил из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки. Характерными признаками, отличающими большинство видов маслят от других болетовых, является клейкая слизистая, легко снимающаяся кожица шляпки и кольцо, оставшееся от частного покрывала.

Ввиду особенностей морфологии, некоторые систематики причисляют род Suillus к семейству мокруховых (), либо вовсе выделяют в отдельное семейство Suillaceae.

Морфология 
 Шляпка от выпуклой до плоской формы, гладкая, обычно клейкая или слизистая, с легко снимающейся кожицей. Возможно наличие частного покрывала.
 Гименофор легко отделяется от шляпки; приросший, либо нисходящий по ножке, жёлтого или белого цвета.
 Ножка сплошная, гладкая или зернистая, иногда с кольцом — остатками частного покрывала.
 Мякоть беловатая или желтоватая, на срезе может изменять окраску на синюю или красную.
 Споровый порошок различных оттенков жёлтого цвета.

Экология и распространение 
Все виды Suillus — микоризообразователи с хвойными деревьями, в основном с двухвойными или пятихвойными соснами и лиственницами. Распространены в умеренном поясе Северного полушария, местные и завезённые виды встречаются во многих регионах мира, известны они в Африке и в Австралии.

Виды

См. также 
 Моховик

Примечания

Литература 
 Дермек А. Грибы. — Братислава: изд-во «Словарт», 1989.
 Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Грибы. — М.: ABF 1997. — ISBN 5-87484-046-X

Ссылки 

 Род Маслёнок на сайте «Грибы Калужской области»

Маслёнковые
Роды грибов